Wartkogel heißen folgende Ortschaften:

in Österreich
 Wartkogel (Gemeinde Bad St. Leonhard), Ortsteil der Gemeinde Bad St. Leonhard, Kärnten
 Wartkogel (Gemeinde Deutschfeistritz), Ortsteil der Gemeinde Deutschfeistritz, Steiermark